Las siglas SFB pueden referirse a:

 Aeropuerto Internacional Sanford de Orlando (Florida), en su código IATA.
 Ballet de San Francisco, en sus siglas en inglés.
 Bahía de San Francisco, en sus siglas en inglés.
 Sender Freies Berlin: empresa alemana de radiodifusión pública de Berlín, miembro de la ARD, que existió desde 1954 hasta 2003.
 SFB Games: estudio británico de videojuegos.